Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 14 августа. Приняли участие 25 спортсменок из 21 страны.

Победительница прошлых игр на этой дистанции украинка Яна Клочкова вновь стал победительницей соревнований, завоевав свою третью золотую медаль Олимпийских игр.

Американка Кейтлин Сандено выиграла свою первую серебряную медаль Олимпийских игр. Прежде у неё была только бронзовая награда, завоёванная на дистанции 800 м вольным стилем на играх в Сиднее.

Аргентинская спортсменка Джорджина Бардач, завоевав бронзовую медаль, принесла первую медаль Аргентине в плавании, начиная с игр 1936 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине мировой и олимпийский рекорды остались без изменений.

Соревнование

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт  

Плавание на летних Олимпийских играх 2004